Шалажи () — село в Урус-Мартановском районе Чеченской республики. Административный центр Шалажинского сельского поселения.

География 

Село находится в юго-западной части Урус-Мартановского района Чеченской Республики. Расположено по обоим берегам реки Шалажа, в 15 км к юго-западу от районного центра — Урус-Мартан.

Ближайшие населённые пункты: на севере — сёла Катыр-Юрт и Валерик, на северо-западе — село Янди, северо-востоке — село Гехи, на востоке — село Гехи-чу. На южной стороне к селу примыкают горы Чал-Гамми-корт и Хюс-Корт.

История 
На месте села люди проживают более тысячу лет, о чем свидетельствуют многочисленные археологические находки. В 200 метрах от села расположено Шалажинское городище (Р.М. Мунчаев изучавщий ее 1958 году относит к Х веку н. э.). В 1949 году М. П. Севостьяновым в четырех километра от села открыто аланское Шалажинское поселение. Керамические материалы относятся к 1 тысячилетию н.э.  В том же 1949 году Н. И. Штанько обнаружена "Шалажинская гончарная печь" в 400 м. от Шалажинского городища.  Датируется она поздним средневековьем

Во время Кавказской войны село и окрестные хутора были разорены отрядом Грековым

В 1933 году окрестные хутора самым крупным из которых являлся Австри-Чу были включены в Шалажи

В период с 1944 по 1958 года, после депортации чеченцев и ингушей и упразднения Чечено-Ингушской АССР, село носило название Подгорное.

После восстановления Чечено-Ингушской АССР, селу было возвращено его прежнее название — Шалажи. В селе функционировали лесные и сельскохозяйственные предприятия. 

Во время первой и второй чеченских войн село значительно пострадало. 

В 2020 году эта деревня попала в заголовки газет, известных как деревня, где похоронен Абдулла Анзоров, молодой чеченский беженец-радикал, живущий во Франции со своей семьей, и который убил учителя истории, обвиненного в богохульстве против пророка Мухаммеда. 
 
Другие споры, связанные с его похоронами, снятыми на мобильный телефон и опубликованными в Интернете, происходили с криками 'Аллах у Акбара' (Бог велик по-арабски), сопровождающими похоронную процессию, считаются поддержкой убийства, отрицали некоторые, утверждая, что я просто дань его смерти, как и любой умерший мусульманин, второй спор возник о переименовании улицы в деревне от его имени, Чеченское телевидение режима Кадырова 
('Грозный ТВ'') опроверг этот слух, заявив, что это поддельные новости и фотомонтаж.

Население

Примечания 

Населённые пункты Урус-Мартановского района
1840 год в Чечне
Появились в 1840 году в России